28-й чемпионат Кыргызстана по футболу, разыгранный 8 клубами с 6 апреля по 5 ноября 2019 года. Официальное название — «Шоро́» Премьер Лига 2019 (кирг. «Шоро» Премьер Лигасы).

Генеральным спонсором чемпионата этого сезона стала местная известная компания по производству национальных напитков — «Шоро». Матчи чемпионата транслировал  спортивный телеканал — Kyrgyz Sport TV.

Чемпион получил прямую путёвку в групповой этап Кубка АФК 2020 — 2-го по престижу и силе международного клубного турнира АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА).

Участники 
В чемпионате 2019 года принимали участие 8 клубов. Выступавшая в прошлом сезоне «Академия» Ош была заменена командой «Академия-Лидер», которая представляла Иссык-Кульскую область.

Чемпионский титул в этом году защищал бишкекский «Дордой» .

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более клубов места команд в таблице чемпионата определяются:

· по наибольшему количеству побед во всех матчах чемпионата;

· по количеству набранных очков в играх между этими клубами;

· по разнице забитых и пропущенных голов в играх между этими клубами;

· по наибольшему количеству забитых голов во всех играх между этими клубами;

· по разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах чемпионата;

· по наибольшему количеству забитых голов во всех матчах чемпионата;

· по наименьшему количеству полученных красных карточек во всех матчах чемпионата;

· по наименьшему количеству полученных желтых карточек во всех матчах чемпионата;

· в случае абсолютного равенства всех вышеуказанных показателей клубов в итоговой таблице, кроме Клубов, делящих первое и второе места, их места определяются жребием;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей для клубов, делящих первое и второе места в итоговой турнирной таблице, назначается дополнительный матч между этими клубами.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа: 21.09.2019 Академия-Лидер — Дордой 0:8

Самая крупная победа на выезде: 21.09.2019 Академия-Лидер — Дордой 0:8

Самый результативный матч: 07.08.2019 Абдыш-Ата — Илбирс 7:3

Хет-трики и покер

Ссылки 

 Официальный сайт Кыргызской профессиональной футбольной лиги — kpfl.kg
 Официальный сайт Кыргызского футбольного союза — kfu.kg

Чемпионат Киргизии по футболу
Киргизия
2019 год в Киргизии